ALH 84001 (de l'acrònim del lloc de la troballa ALlan Hills), meteorit marcià trobat a l'Antàrtida
 Australian Light Horse, forces de cavalleria lleugera històriques d'Austràlia
 Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, atles lingüístic editat per Manuel Alvar López
 American Literary History, revista acadèmica especialitzada en literatura nord-americana
 Active Learning in Higher Education, revista acadèmica especialitzada en educació
 Advanced Light Helicopter, helicòpter utilitari desenvolupat a l'Índia
 AlH₃ també és la fórmula química de l'hidrur d'alumini, compost químic d'alumini (Al) i hidrogen (H)
 Alh també és l'abreviatura de l'al·leghanyita, mineral de la classe dels silicats
 alh també és el codi ISO 639-3 de l'alawa, llengua australiana parlada al Territori del Nord d'Austràlia